Recebar es rellenar un elemento completando su contenido o su sustancia. El término recebo se usa en ámbitos diversos, tiene en común su uso este sentido de 'rellenar' pero alude a prácticas diversas. Así pues el sustantivo recebo puede hacer referencia a:

 Recebo en ganadería, es la práctica ganadera en la que los animales criados por métodos extensivos son alimentados de forma intensiva durante un tiempo antes de su sacrificio.
 Recebo en jardinería, es el aporte de material formado mayoritariamente por arena, tierra de jardinería o materia orgánica, utilizado como una aportación superficial al césped.
 Recebo en construcción, es la mezcla de materiales granulares de diferentes tamaños predominantemente pétreos usado como soporte para construir estructuras de concreto y asfalto.